Alegria est un mot espagnol qui se traduit par bonheur, allégresse, jubilation, extase.

Patronyme 

 Ciro Alegría (1909-1967), journaliste, homme politique et écrivain péruvien ;
 Claribel Alegría (1924-2018), écrivaine nicaraguayenne ;
 Esteban Carvajal Alegria (1989-), acteur de théâtre et de cinéma français ;
 Miguel López-Alegría (1958-), astronaute hispano-américain ;
 Rafael Alegría, syndicaliste hondurien ;
 Sigrid Alegría (1983-), actrice chilienne d'origine allemande.

Toponyme 

 Alegría de Oria, le nom espagnol de la municipalité d'Alegia, dans la province du Guipuscoa ;
 Alegría-Dulantzi, une municipalité espagnole de la province d'Alava ;
 Puerto Alegría, un corregimiento colombien du département d'Amazonas ;
 Alegria, une municipalité de la province de Surigao del Norte aux Philippines ;
 Alegria, une municipalité de la province de Cebu aux Philippines ;
 Alegria, une municipalité brésilienne située dans l'État du Rio Grande do Sul.

Autres 
Alegría peut aussi désigner :
 Alegría, un spectacle de tournée du Cirque du Soleil ;
 Alegría, un album du saxophoniste de jazz Wayne Shorter, paru en 2003 ;
 Alegría, un palo festif du flamenco ;
 Alegria, un film de Franco Dragone inspiré du spectacle éponyme ;
 Alegria, une chaîne de télévision française ;
 Style Alegria ou  Corporate Memphis, un style artistique plat et géométrique.

Homonymie de titre